<p align="justify">Miss Bahia BE Emotion 2018 foi a 64ª edição do tradicional concurso de beleza feminino de Miss Bahia BE Emotion, válido para a disputa de Miss Brasil BE Emotion, único caminho para o Miss Universo. A cerimônia de escolha da melhor baiana ocorreu no dia 19 de abril sob o comando da jornalista Juliana Guimarães, ao vivo pela Band Bahia direto da casa de espetáculos "Casa Salvatore", localizado na capital do Estado. Sob a direção de Fred Soares, Caroline Oliveira, Miss Bahia BE Emotion 2017 e Martha Vasconcellos, Miss Universo 1968, coroaram juntas, Maria Isabel Santos, de Salvador como a nova detentora do título estadual.

Resultados

Colocações

Ordem dos Anúncios

Top 15 
 Barra do Mendes
 Cruz das Almas
 Dias d'Ávila
 Ilhéus
 Irecê
 Itabuna
 Juazeiro
 Lauro de Freitas
 Salvador
 Seabra
 Senhor do Bonfim
 Serrinha
 Teixeira de Freitas
 Valença
 Vera Cruz

Top 10 
 Vera Cruz
 Irecê
 Seabra
 Barra do Mendes
 Valença
 Lauro de Freitas
 Ilhéus
 Salvador
 Teixeira de Freitas
 Serrinha

Top 05 
 Teixeira de Freitas
 Barra do Mendes
 Irecê
 Serrinha
 Salvador

Top 03 
 Serrinha
 Irecê
 Salvador

Jurados

Final 
 Andreza, cantora;
 Henrique Ambrósio, empresário;
 Beto y Plá, diretor de eventos especiais da Band;
 Marcelo Sóes, coordenador do Miss Brasil BE Emotion;
 Martha Vasconcellos, Miss Universo 1968;
 Carolina Rosa, jornalista e apresentadora;
 Márcia Damasceno, empresária;

Candidatas 
Disputaram o título este ano:

 Barra do Mendes - Deise Barreto

 Candeias - Sayonara Santanna 

 Coração de Maria - Mariani Carvalho

 Cruz das Almas - Tássia Matias

 Dias d'Ávila - Ayala Uchôa

 Feira de Santana - Elane Camisão

 Ilhéus - Gabriela Viégas 

 Irecê - Emili Seixas

 Itaberaba - Carolina Brandão

 Itabuna - Maria Luiza Costa

 Jequié - Raio de Luar

 Juazeiro - Juliana Alves

 Lauro de Freitas - Juliana Pitanga

 Salvador - Maria Isabel Santos 

 Seabra - Bárbara Paiva

 Senhor do Bonfim - Beatriz Hellen

 Serrinha - Evelin Oliveira

 Teixeira de Freitas - Klíssia Natchara

 Valença - Dhailla Silva 

 Vera Cruz - Jacqueline Fontes

Ligações externas 
 Sites
 Site do Miss Brasil (Band)

 Site do Miss Brasil

 Site do Miss Universe 

 Plataformas digitais
 Miss Bahia BE Emotion no Facebook

 Miss Bahia BE Emotion no Instagram

Concursos de beleza de 2018 no Brasil